Флаг Глазова — является одним из официальных символов города Глазова Удмуртской Республики Российской Федерации. Принят решением 27 июня 2003 года.

Описание 
Флаг города Глазов представляет собой однотонное полотнище с отношением ширины к длине 1:2 . в центре флага основного элемента, герба города Глазова . Габаритная ширина изображения основного элемента флага — герба города Глазов должна составлять 1/4 части длины полотнища флага, габаритная высота 1/3 части длины полотнища флага .

См. также 

 Герб  Глазова

Флаги Удмуртии
Флаги с изображением лука и стрел
Флаги с изображением руки
Глаз в геральдике